Lugo steht für:

 Lugo, Stadt in Spanien
 Lugo (Emilia-Romagna), Ort in der Provinz Ravenna, Italien
 Lugo (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lugo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lugo (Comarca), Comarca in Galicien, Spanien
 Lugo-di-Nazza, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Lugo di Vicenza, Ort in der Provinz Vicenza, Italien
 Provinz Lugo, Provinz in Spanien
 Bistum Lugo, Diözese in Spanien

Lugo oder de Lugo ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Fernández de Lugo (1456–1525), spanischer Adliger, Eroberer und Seefahrer
 Amador Lugo Guadarrama (1921–2002), mexikanischer Künstler
 Brian Lugo (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Emil Lugo (1840–1902), deutscher Maler und Grafiker
 Fernando Lugo (* 1951), paraguayischer Geistlicher, Bischof von San Pedro und Politiker, Präsident 2008 bis 2012
 Francisco de Lugo (1580–1652), spanischer Theologe und Jesuit
 Gerardo Lugo Gómez (* 1955), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Rojo Lugo (1933–2010), mexikanischer Politiker
 Juan de Lugo y de Quiroga (1583–1660), spanischer Jesuit und Kardinal
 Luiyi Lugo (* 1994), dominikanisch-schweizerischer Fußballspieler
 Rafael Márquez Lugo (* 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Ron de Lugo (1930–2020), US-amerikanischer Politiker
 Sara Lugo (* 1987), deutsche Sängerin
 Sergio Lugo (* 1957), mexikanischer Fußballspieler